Uma variedade de isômeros de derivados metil indol são conhecidos:

 1-metilindol
 2-metilindol
 Escatol (3-metilindol)
 4-metilindol
 5-metilindol
 6-metilindol
 7-metilindol

Indóis
Desambiguação